Plusieurs châteaux portent ce nom :
 Château de Mons à Royan, Charente-Maritime.
 Château de Mons à Caussens, Gers.
 Château de Mons, au Puy-en-Velay.
 Château de Mons, à Aubiat, Puy-de-Dôme.
 Château de Mons à Arlanc, Puy-de-Dôme.
 Château dit Tours de Mons à Vanzy, Haute-Savoie.

Mons